Liu Zhang ist der Name folgender Personen:

* Liu Zhang (Prinz) († 177 v. Chr.), Prinz der Han-Dynastie
 Liu Zhang (Warlord) († 219 n. Chr.), chinesischer Warlord in Sichuan